«Металлоинвест» — расформированный российский мужской волейбольный клуб из Старого Оскола.

В сезоне-2007/08 команда, выступавшая под названием «Локомотив-Белогорье-2», заняла второе место в турнире клубов высшей лиги «А», уступив первенство новокуйбышевской НОВЕ лишь по соотношению партий, и получила право играть в Суперлиге.

Летом 2008 года коллектив, формально утративший вследствие выхода в Суперлигу фарм-командные отношения с «Локомотивом-Белогорье», сменил название на «Металлоинвест» и место прописки — с Белгорода на Старый Оскол. При этом сохранился костяк команды, который составляли игроки юниорской (2005) и молодёжной (2006—2007) сборных России, призёры юниорских чемпионатов мира и победители молодёжного чемпионата Европы-2006 в Казани. Из «Локомотива-Белогорье» в «Металлоинвест» перешли Дмитрий Красиков и Дмитрий Мусэрский, последний через полгода вернулся в главную команду Белгорода. В сезоне-2008/09 «Металлоинвест» являлся единственным клубом Суперлиги, не пользовавшимся услугами легионеров, а также опытных игроков из других российских клубов. Как следствие главной задачей коллектива было сохранение прописки в элитном дивизионе.

Решить её не удалось — в чемпионате России-2008/09 «Металлоинвест» занял предпоследнее место. Молодой команде не хватило стабильности — так после яркой победы над «Динамо» последовала серия из 10 поражений на финише предварительного этапа, которая перечеркнула надежды «Металлоинвеста» на участие в плей-офф и заставила биться за выживание. Команда запомнится болельщикам по первым в истории «белгородским дерби» — подопечные Андрея Иванова смогли отобрать четыре очка из шести у «Локомотива-Белогорье», с которым у «Металлоинвеста» по-прежнему оставались теснейшие связи (обе команды играли в Белгороде и управлялись Геннадием Шипулиным).

После вылета из Суперлиги «Металлоинвест» был расформирован, почти все его игроки перешли в «Локомотив-Белогорье».

Арены 
 Дворец спорта «Космос» (Белгород, улица Королёва, 5).
 Спорткомплекс имени Светланы Хоркиной (Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 3).

Состав в сезоне-2008/09 

Главные тренеры —  Андрей Иванов,  Вячеслав Зайцев (с апреля 2009)

Волейбольные клубы по алфавиту
Волейбольные клубы России
Спортивные клубы Старого Оскола
Исчезнувшие волейбольные клубы
Металлоинвест